Булаховка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Булаховка — деревня в Логойском районе Минской области.

Украина 
 Булаховка — село в Павлоградском районе Днепропетровской области.
 Булаховка — село в Коростенском районе Житомирской области.